Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria – cattedrale cattolica
 Cattedrale della Santissima Trinità – cattedrale ortodossa georgiana
 Cattedrale Aleksandr Nevskij – cattedrale ortodossa russa, demolita nel 1930